Sadłowo ist der Name folgender Orte in Polen:
 Sadłowo (Bieżuń), Dorf in der Gmina Bieżuń, Powiat Żuromiński, Woiwodschaft Masowien
 Sadłowo (Biskupiec) (deutsch Sadlowo), Dorf in der Gmina Biskupiec, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Sadłowo (Rypin) (deutsch Sedlau), Dorf in der Gmina Rypin, Powiat Rypiński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Sadłowo (Suchan) (deutsch Zadelow), Dorf in der Gmina Suchań, Powiat Stargardzki, Woiwodschaft Westpommern